Caculé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caculé (ort), Bahia, 
 Caculé (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar